A 2002-es brit F3-as bajnokság volt a sorozat ötvenkettedik kiírása. A szezon március 31-én kezdődött Brands Hatchben és szeptember 22-én ért véget a Donington Parkban.

Versenyzők, csapatok 

A „Scolarship” elnevezésű kategória a régebbi fejlesztésű autókkal versenyzőknek volt fenntartva.

Versenynaptár 

 A 10, crofti versenyt villámlás miatt törölték, helyette Snettertonban rendeztek még egy versenyt.

A bajnokság végeredménye

Scolarship

Források 
 http://www.speedsport-magazine.com/motorsport/formula-level3/british-formula-3/2002/entrylist.html

Fordítás

Külső hivatkozások 
 A sorozat hivatalos honlapja

Brit F3 szezonok
Formula3